Broadway Bridge ist der Name folgender Brücken:

in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Broadway Bridge (Arizona), NRHP-Nr. 88001651
 Broadway Bridge (Colorado), NRHP-Nr. 85000203
 Broadway Bridge (Minnesota), NRHP-Nr. 99000934
 Broadway Bridge (Ohio), NRHP-Nr. 96000114

Sonstige:
 Broadway Bridge (Arkansas)
 Broadway Bridge (Florida), Daytona Beach
 Broadway Bridge (Missouri)
 Broadway Bridge (New York), über den Harlem River
 Broadway Bridge (Oregon)

in Kanada;
 Broadway Bridge (Saskatchewan)

im Vereinigten Königreich:
 Broadway Bridge (Liverpool)